Gəraybəyli – centro abitato del distretto di İsmayıllı, in Azerbaigian
 Gəraybəyli – centro abitato del distretto di Ucar, in Azerbaigian